Pluk van de Petteflet (boek) (1971), een kinderboek van de schrijfster Annie M.G. Schmidt
 Pluk van de Petteflet (computerspel)
 Pluk van de Petteflet (hoorspel) (1992), van de VPRO-radio
 Pluk van de Petteflet (film) (2004), een Nederlandse film van Ben Sombogaart en Pieter van Rijn
 Pluk van de Petteflet (musical) (2003)